Mastbruch bezeichnet:
 Bruch eines Mastes, siehe Mast (Technik) #Mastbruch 

Mast- und Schotbruch lautet:
 der Glück- und Segenswunsch in der Seefahrt, siehe Hals- und Beinbruch

Mastbruch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mastbruch (Paderborn), Stadtteil von Paderborn in Nordrhein-Westfalen
 statistischer Bezirk in Braunschweig, in dem die Siedlung Elmaussicht-Mastbruch liegt
 Naturschutzgebiet Mastbruch, Naturschutzgebiet in Dortmund-Mengede

Mastbrucher Holz ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Landschaftsschutzgebiet Mastbrucher Holz, siehe Laatzen #Schutzgebiete